Enhetspartiet kan avse

 Enhetspartiet (Finland) (Finlands folks enhets parti r.p.)
 Enhetspartiet (Liberia) (Unitiy Party)